Kronofili har flere betydninger:

 Kronofili. Seksuel præference, der afhænger af alder.
 Kronofili. At et samfund eller en person er tidsfikseret (lader sig styre af tid).

Se også 
 Parafili
 Gerontofili
 Pædofili